Таверн (нем. Tawern; фр. Tavernes) — многозначный термин; топоним.

 Таверн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Таверн — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.
 Таверн — упразднённый кантон на юго-востоке Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег (департамент — Вар, округ — Бриньоль).

Таверн (нид. Taverne) (фамилия)'''
 Таверн, Омер (1904-1981) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.